Para os sistema de abrandamento - veja Travão, ou
Freio ABS
Freio a disco
Freio a tambor
Freio de bicicleta

Para o equipamento de artilharia - veja Freio de boca

Para o equipamento de medição - veja Freio de Prony

Em medicina
Freio lingual
Freio curto

Desambiguação